Akut steht für:
 Akut, Schriftzeichen

akut steht für:
 plötzlich (auftretend), schnell und heftig, siehe Krankheitsverlauf#Einteilung nach zeitlichem Verlauf

Akut ist der Familienname folgender Personen:
 Bhushan Akut (* 1962), indischer Badmintonspieler

AKUT steht für:
 AKUT Such- und Rettungsverein, türkischer Verein

Siehe auch:
 ACUD

Abkürzung